Il doppio del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ilija Bozoljac e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Somdev Devvarman e Nathan Healey 1-6, 6-3, [13-11].

Teste di serie 

 John Isner /  Rajeev Ram (primo turno)
 Ilija Bozoljac /  Dušan Vemić (Campioni)

 Izak Van Der Merwe /  Todd Widom (primo turno)
 Stephen Amritraj /  Daniel King-Turner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2008